Асуэбар (, )  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кастельон в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альто-Палансия. Занимает площадь 23,40 км². Население — 345 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 13 км.

Покровителем города считается святой Матео.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Instituto Valenciano de Estadística
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística
 Página NO Oficial Villa de Azuébar
 Página web de Los Jóvenes de Azuébar 

Муниципалитеты Кастельона
Альто-Палансия